Таблоид «100 величайших гитарных альбомов за всё время» был опубликован в журнале Guitar World в октябре 2006 года и представлял собой список величайших, по мнению редакции и музыкальных критиков, музыкальных альбомов. Чарт состоит из исполнителей, уже ставших легендами (Оззи Осборн, Metallica, Guns N'Roses), так и громко заявивших о себе относительно недавно (Avenged Sevenfold, Green Day, Trivium).

См. также 
 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone
 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone
 100 величайших гитарных песен всех времён по версии журнала Rolling Stone
 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone

Списки альбомов
Музыкальные таблоиды